Irządze (gemeente), een landgemeente in het Poolse woiwodschap Silezië, in powiat Zawierciański
 Irządze (Neder-Silezië), een dorp in het Poolse woiwodschap Neder-Silezië, in het district Górowski
 Irządze (Silezië), een dorp in het Poolse woiwodschap Silezië, in het district Zawierciański